Caligula est un empereur romain ayant régné de 37 à 41. Il a inspiré plusieurs œuvres.

Théâtre 
 Caligula est une pièce de théâtre d'Albert Camus publiée en 1944 et créée l'année suivante.

Cinéma et télévision 

 Caligula est un film muet italien de Ugo Falena sorti en 1917 ;
 Caligula est un téléfilm allemand Ludwig Cremer adapté de la pièce de Camus et diffusé en 1966 ;

 Caligula est un téléfilm belge  de  Yvonne Lex et Peter Simons adapté de la pièce de Camus diffusée en 1975 ;
 Caligula est un film  italo-britannique de Tinto Brass sorti en 1979 ;
 Caligula et Messaline est un film franco-italien de Bruno Mattei sorti en 1981.

Musique 
 Caligula est un groupe de metal avant-gardiste belge fondé en 2008.

Jeu vidéo 
 Caligula est un jeu vidéo sur PlayStation Vita.